est la formule brute de 55 isomères.

 Alcane
 Nonane
 n-nonane, numéro CAS 
 Octane
 2-méthyloctane, numéro CAS 
 3-méthyloctane, numéro CAS , racémique
 (R)-3-méthyloctane, numéro CAS 
 (S)-3-méthyloctane, numéro CAS 
 4-méthyloctane, numéro CAS , racémique
 (R)-4-méthyloctane, numéro CAS 
 (S)-4-méthyloctane, numéro CAS 
 Heptane
 3-éthylheptane, numéro CAS 
 4-éthylheptane, numéro CAS 
 2,2-diméthylheptane, numéro CAS 
 2,3-diméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,3-diméthylheptane, numéro CAS 
 (3S)-2,3-diméthylheptane, numéro CAS 
 2,4-diméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 (4S)-2,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 2,5-diméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (5R)-2,5-diméthylheptane, numéro CAS 
 (5S)-2,5-diméthylheptane, numéro CAS 
 2,6-diméthylheptane, numéro CAS 
 3,3-diméthylheptane, numéro CAS 
 3,4-diméthylheptane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-3,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 (3S,4S)-3,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 (3R,4S)-3,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 (3S,4R)-3,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 3,5-diméthylheptane, numéro CAS , racémique + diastéréoisomère (composé méso)
 (3R,5R)-3,5-diméthylheptane, numéro CAS 
 (3S,5S)-3,5-diméthylheptane, numéro CAS 
 (3R,5S)-3,5-diméthylheptane, numéro CAS 
 4,4-diméthylheptane, numéro CAS 
 Hexane
 2,2,3-triméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,2,3-triméthylheptane, numéro CAS 
 (3S)-2,2,3-triméthylheptane, numéro CAS 
 2,2,4-triméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2,2,4-triméthylheptane, numéro CAS 
 (4S)-2,2,4-triméthylheptane, numéro CAS 
 2,2,5-triméthylhexane, numéro CAS 
 2,3,3-triméthylhexane, numéro CAS 
 2,3,4-triméthylhexane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-2,3,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 (3S,4S)-2,3,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 (3R,4S)-2,3,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 (3S,4R)-2,3,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 2,3,5-triméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,3,5-triméthylhexane, numéro CAS 
 (3S)-2,3,5-triméthylhexane, numéro CAS 
 2,4,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 3,3,4-triméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-3,3,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 (4S)-3,3,4-triméthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-2-méthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-éthyl-2-méthylhexane, numéro CAS 
 (3S)-3-éthyl-2-méthylhexane, numéro CAS 
 4-éthyl-2-méthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-3-méthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-4-méthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-3-éthyl-4-méthylhexane, numéro CAS 
 (4S)-3-éthyl-4-méthylhexane, numéro CAS 
 Pentane
 2,2,3,3-tétraméthylpentane, numéro CAS 
 2,2,3,4-tétraméthylpentane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,2,3,4-tétraméthylpentane, numéro CAS 
 (3S)-2,2,3,4-tétraméthylpentane, numéro CAS 
 2,2,4,4-tétraméthylpentane, numéro CAS 
 2,3,3,4-tétraméthylpentane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,2-diméthylpentane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,3-diméthylpentane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,4-diméthylpentane, numéro CAS 
 3,3-diéthylpentane, numéro CAS

Notes